„Crazy World Tour 2017“ е 23-то поред световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“, което започва на 9 юни 2017 г. в Монбелиард, Франция и в началото преминава през Европа и Северна Америка на общо три етапа. Идеята за името му е заимствано от предишно турне на групата със същото име Crazy World Tour (1990 – 1991), поради сходната политическа обстановка в света.

Crazy World Tour 2017 преминава и през Ню Йорк на 16 септември 2017 г., „Скорпиънс“ излизат на сцената в Медисън Скуеър Гардън, където за последен път през юни 1984 г. изнасят три последователни концерта, част то турнето Love at First Sting Tour (1984 – 1986). В Северна Америка обаче, турнето е прекъснато и последните пет концерта са отменени заради сериозен ларингит на вокалиста Клаус Майне, а след концертите в Русия през месец ноември 2017 г., „Скорпиънс“ анонсират концертни дати и през 2018 г., които са общо 48 на брой. Crazy World Tour 2017 продължава и през 2019 г., групата изнася повече от 40 концерта в Европа и Южна Америка, включително и на легендарния рок фестивал Рок в Рио в Рио де Жанейро.

Последният концерт на „Скорпиънс“ от Crazy World Tour 2017, е на 4 март 2020 г. в Каланг, Сингапур, като всички предстоящи дати са отменени два дни по-късно, както и цялото турне, поради възникналата световна пандемия от Коронавирус.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Мики Дий – барабани
 Павел Мончивода – бас

Дати

Отменени концерти

Източници

Външни препратки 
 Списък с дестинациите на турнето в официалния сайт на Скорпиънс

Музикални турнета от 2017 година
Музикални турнета от 2018 година
Музикални турнета от 2019 година
Турнета на „Скорпиънс“